Штефи Граф је други пут освојила турнир. У финалу је победила Мартину Навратилову са 3:6, 7:5, 6:1.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту itftennis.com 

Отворено првенство САД у тенису 1989.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно